Axantes ou axântis são um dos principais grupos étnicos da região de Axante, em Gana. Os axantes falam o axante, uma língua acã semelhante ao fante.

Antes da colonização europeia, os axantes desenvolveram um grande e influente império na África Ocidental. Posteriormente, desenvolveram o poderoso Império Axante e tornaram-se uma presença dominante na região.

Geografia 
Gana tem um terreno variável, costas e montanhas, florestas e savanas, exuberantes áreas agrícolas e quase desertos. Os axantes estão instalados na parte central de Gana nos dias atuais, a cerca de trezentos quilômetros da costa. O território é densamente arborizado, principalmente fértil e em certa extensão montanhoso. Há duas estações - o período chuvoso (abril a novembro) e a estação seca (dezembro a março). O terreno tem várias ribeiras; a estação seca, no entanto é extremamente desidratada. É quente durante o ano inteiro.

Hoje os axantes somam perto de 7 milhões de pessoas (cerca de 30% da população do Gana, falando axante, idioma integrante do grupo de línguas Níger-Congo.) Seu poder político tem flutuado desde a independência de Gana, mas continuam a ser amplamente influentes. O atual presidente ganense, John Agyekum Kufuor é axante. A maioria dos axântis residem na região de Axante, uma das regiões administrativas do país. Cumasi, a capital da atual região axante, também foi a histórica capital do Reino axante. Atualmente, a região de Axante conta com uma população de 3 612 950 habitantes, tornando-a mais populoso distrito administrativo de Gana.

Situados a nordeste de Cumasi, a capital da região axante, os edifícios tradicionais feitos de terra, madeira e palha, vulneráveis ao tempo e que constituem os únicos vestígios desta civilização, foram inscritos pela UNESCO, em 1980, na lista dos sítios considerados Património Mundial.

Ver também 
 Edifícios tradicionais axantes, um sítio registrado como património mundial da UNESCO

Bibliografia 

 

 

Axantes